

Brasile
Cedral, comune brasiliano dello Stato del Maranhão
Cedral, comune brasiliano dello Stato di San Paolo

Messico
Cedral, comune messicano dello Stato di San Luis Potosí